Goethewanderwege bezeichnet:
 Goethewanderweg Ilmenau–Stützerbach (19 km), Thüringen
 Goethewanderweg Weimar–Großkochberg (28 km), Thüringen

Siehe auch:
Goetheweg